Sharks peut faire référence à :

Musique 
 Sharks, seizième album studio du groupe de hard rock anglais UFO.

Sports

Basket-ball 
 Sheffield Sharks, un club franchisé de basket-ball anglais ;
 Shanghai Sharks, un club chinois de basket-ball ;
 Southland Sharks, un club néo-zélandais de basket-ball.

Cricket 
 Sussex Sharks, un club de cricket anglais.

Football et futsal 
 Sharks Football Club, un club de football nigérian ;
 Sharks XI FC, un club de football congolais ;
 Olympic Sharks, un club australien de football ;
 Sharks d'Orlando, une équipe professionnelle de futsal des États-Unis.

Football américain 
 Sharks de Valence, un club français de football américain.

Hockey sur glace 
 Sharks de San José, une franchise professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord ;
 Sharks de Worcester, une franchise professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord ;
 Tiger Sharks de Tallahassee, une ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord ;
 Sharks de Los Angeles, une ancienne équipe de hockey sur glace professionnelle ;
 HC Bâle Sharks, un club de hockey sur glace de la ville de Bâle en Suisse.

Rugby à XIII 
 Cronulla-Sutherland Sharks, une équipe australienne de rugby à XIII.

Rugby à XV 
 Natal Sharks, une équipe sud-africaine de rugby à XV ;
 Sharks, une franchise sud-africaine de rugby à XV basée à Durban ;
 Sale Sharks, un club de rugby à XV anglais basée à Sale.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre